Dienst voor de Scheepvaart, een voormalig Belgische agentschap dat opging in De Vlaamse Waterweg
 Dienst voor de Scheepvaart, voormalige naam van de Maritieme Autoriteit Suriname